Heddesbach ist ein geographischer Name:
 Heddesbach, Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Heddesbach (Ulfenbach), rechter Zufluss des Ulfenbachs in Heddesbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Großer Heddesbach, rechter Zufluss des Weittalbachs (zum Kanzelbach) in Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Kleiner Heddesbach, rechter Zufluss des Großen Heddesbachs bei Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg